Зе́бровый ду́кер () — небольшое млекопитающее семейства полорогих, обитающее в Западной Африке.

Филогения и систематика 
Ранее рассматривался в составе рода лесных дукеров как вид Cephalophus zebra. Поскольку лесные дукеры в широком смысле (Cephalophus s. l.) являются парафилетической группой по отношению к кустарниковому дукеру (Sylvicapra grimmia), в 2022 году Ева Берманн и соавторы перенесли ряд видов лесных дукеров в самостоятельные роды. В результате зебровый дукер оказался выделен в монотипический род Cephalophula.

Кладограмма согласно молекулярно-генетическому анализу Берманн и соавторов (2022):

Представители Cephalophus s. l. отмечены зелёным фоном.

Описание 
Зебровый дукер длиной от 70 до 90 см, высота в холке составляет от 40 до 50 см, длина хвоста от 10 до 15 см. Вес может достигать от 9 до 20 кг. Спина имеет характерный для всех дукеров изгиб, тело коренастое и мускулистое. Рога и ноги короткие. Копыта широко расставлены. Оба пола имеют рога. Шерсть светло-оранжевого окраса. На спине выделяется рисунок из 12—15 чёрных «зебровых» полос. Они проходят вертикально от спины по бокам вниз. Окрас нижней стороны, а также спины варьирует от белого до почти чёрного цвета.

Распространение 
Область распространения вида ограничена очень маленькой территорией Западной Африки. Он населяет густые тропические девственные леса Берега Слоновой Кости, Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

Образ жизни 
Ведёт преимущественно дневной образ жизни. Это робкое и скрытное животное обитает в густом подлеске, превосходно маскируясь благодаря своей окраске тела. Его питание состоит преимущественно из листьев и продуктов полеводства. Однако, не пренебрегает и животной пищей. Так, во Франкфуртском зоопарке зебровые дукеры получали мёртвых мышей.

Размножение 
Период беременности составляет 221—229 дней. Затем на свет появляется один детёныш. При рождении его вес составляет примерно 1,8 кг, а его шерсть имеет голубоватый оттенок. Характерные полосы заметны уже у новорождённых детёнышей, они расположены очень близко друг к другу. Новорождённые прячутся от 2-х до 3-х недель на месте в густом подлеске. Уже через 30 минут после рождения они пьют молоко матери, а через 120 дней они отучаются от неё. Через 7—9 месяцев детёныши обретают окрас шерсти взрослых животных. Через 2 года самцы становятся половозрелыми.

Примечания

Литература 
 Chris & Tilde Stuart: Field Guide to the Larger Mammals of Afrika. Struik, 2000, ISBN 1-86872-534-0

Полорогие
Монотипические роды млекопитающих
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1838 году